Хэда — японский топоним и связанные с ним наименования объектов.

 Хэда — деревня на полуострове Идзу, входящая в состав города Нумадзу, префектура Сидзуока, Япония.
 Хэда — бухта, на берегу которой расположена одноимённая деревня.
 «Хэда» — шхуна, построенная в Японии моряками разбившегося фрегата «Диана».
 «Хэда» — роман советского писателя Н. П. Задорнова.